Jméno a příjmení Jiří Tichý nosí více osobností:

 Jiří Tichý (malíř) (1924–2013) – český malíř, grafik, výtvarník, ilustrátor, teoretik umění
 Jiří Tichý (neurolog) (* 1929) – český lékař
 Jiří Tichý (fotbalista) (1933–2016) – český fotbalista a reprezentant
 Jiří Tichý (fotbalista, 1946) (* 1946) – český fotbalista
 Jiří Tichý (publicista) (* 1946) – český spisovatel a redaktor, signatář Charty 77 a politický vězeň
 Jiří Tichý (překladatel) – český překladatel z francouzštiny
 Jiří Tichý, pseudonym Jaroslava Radimského (1889–1946), českého básníka, spisovatele a překladatele

Související články
 Tichý (příjmení)